Bitwa pod Peluzjum (525 p.n.e.)
 Bitwa o Peluzjum (343 p.n.e.)
 Bitwa pod Peluzjum (55 p.n.e.)